

Булайка — річка в Іркутській області, ліва притока Білої
 Булайка — річка в Удмуртії, права притока Вали